Kowalewski (ženska oblika Kowalewska, množina Kowalewscy) je poljski priimek. Beloruska oblika je Kavalevski (), ruska in ukrajinska oblika pa sta Kovalevski (, ).

Znani nosilci priimka 

  (1879-1940), poljski brigadni general
 Gerhard Kowalewski (1876–1950), nemški matematik
 Günter Kowalewski (rojen 1943), nemški rokoborec
 Jakub Kowalewski (rojen 1994), poljski sankač
 Jan Kowalewski (1892–1965), poljski kriptolog, obveščevalni častnik, inženir, novinar
 Jerzy Kowalewski (rojen 1944), poljski zdravnik, skakalec v vodo
 Joe Kowalewski (rojen 1982), ameriški igralec ameriškega nogometa
 Józef Szczepan Kowalewski (Осип Михайлович Ковалевский) (1801–1878), poljsko-ruski orientalist, mongolist, budolog
 Krzysztof Kowalewski (rojen 1937), poljski igralec
 Wojciech Kowalewski (rojen 1977), poljski nogometaš, vratar

Kowalewska 

 Marlena Kowalewska (rojena 1992), poljska odbojkarica

Glej tudi 

 Kowalski

Poljski priimki